Пло́щадь Гага́рина — площадь в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Россия 
В населенных пунктах России:
 площадь Гагарина в Москве,
 площадь Гагарина — подземная пассажирская платформа Московского центрального кольца,
 площадь Гагарина в Комсомольске-на-Амуре,
 площадь Гагарина в Петрозаводске,
 площадь Гагарина в Ростове-на-Дону,
 площадь Гагарина в Твери.

Украина 
В населённых пунктах Украины:
 площадь Гагарина в Каменском.

Абхазия 
В населённых пунктах Абхазии:
 площадь Гагарина в Гагре.

См. также 
 Улица Гагарина
 Проспект Гагарина
 Бульвар Гагарина

Площади, названные в честь Юрия Гагарина
Списки объектов, названных в честь людей